

Toponymes

Arghandab, district d'Afgahnistan;
Arghandab, ville d'Afghanistan située dans le précédent;
Arghandab, cours d'eau d'Afghanistan.

Homonymie de toponyme